Chow pode referir-se a:

Chow Chow - raça de cães
Dinastia Chow - dinastia chinesa
Teste de Chow - teste estatístico

Desambiguação